Цоргонь ліга 2012/13 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Стартував 14 липня 2012 року та тривав до 26 травня 2013 року. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул захищав клуб «Жиліна».

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 futbalsfz.sk
 Цоргонь ліга на soccerway 

2012—2013
Словаччина
Словаччина